Любовь Ивановна Корнилова (по мужу Сердюкова; 27 января 1852, Санкт-Петербург — 1892, Казань) — русская революционерка, народница, член организации «чайковцев».

Биография 
Родилась в многодетной семье совладельца фабрики фарфора братьев Корниловых, потомственного почётного гражданина Ивана Саввиновича Корнилова (1811—1878) и Татьяны Васильевны (в девичестве Самсоновой, †15 мая 1853). В семье воспитывалось семеро детей: сын — Александр, дочери — Мария, Анна, Вера, Надежда, Любовь и Александра.

По окончании Санкт-Петербургского Елизаветинского института в 1869 году с большой серебряной медалью, поступила на Аларчинские женские курсы.

В 1871 году вступила в петербургский кружок «чайковцев» и была активным его членом. В июне 1871 года привлекалась по делу члена кружка «чайковцев» Н. П. Гончарова, написавшего революционную прокламацию. Арестована 5 января 1874 года, но вскоре освобождена.

В 1875 году вместе с Л. В. Синегуб основала «Красный Крест» для помощи политическим заключённым.

В конце лета 1879 года в Санкт-Петербурге вторично арестована за связи с деятелями революционной партии «Земля и Воля».

В конце 1880 года выслана в административном порядке в Пермскую губернию и определена на жительство в Кунгуре. С тех пор до своей смерти жила с сестрой Александрой.

В 1882 году выслана на пять лет под надзор полиции в Ишим (Тобольская губерния). С 1883 года жила под надзором в Томске.

По окончании срока высылки переехала с сестрой в Казань, где и умерла в 1892 году.

Брат и сёстры 
 Александр — родился в Санкт-Петербурге, окончил Петришуле, учился на естественном факультете Санкт-Петербургского университета, увлекался нигилистическими и материалистическими идеями, умер от брюшного тифа в 1868 году.
 Мария — родилась в 1843 году в Санкт-Петербурге, окончила Санкт-Петербургский Елизаветинский институт в 1861 году.
 Анна — родилась в середине 1840-х гг. в Санкт-Петербурге, направлена на учёбу в Санкт-Петербургский Елизаветинский институт в 1855 г.
 Вера
 Надежда (около 1850 Санкт-Петербург — 1875) — окончила Санкт-Петербургский Елизаветинский институт в 1868 г.(награждена книгой), затем училась на педагогических курсах. В 1874 году вышла замуж за Николая Фёдоровича Жохова.
 Александра

Муж 
 Анатолий Иванович Сердюков — с января 1874 года.

Ссылки 
 dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/60779/Корнилова

Примечания 

Выпускницы Высших женских курсов
Народники
Революционерки Российской империи